O Efeito Corbino refere-se a manifestação de correntes elétricas circulares e radiais num disco que se encontra com o campo magnético perpendicular nivelado. É um fenômeno ligado ao efeito Hall e se observa, por exemplo, no bismuto, no antimônio, no cobre, no alumínio e no ferro.
Em primeira aproximação a corrente circular é proporcional à intensidade do campo e à intensidade da corrente. Esta proporcionalidade não se mantém quando a intensidade do campo eletromagnético se eleva.

Ligações externas 

 
 
 

Eletricidade
Física
Corbino